Pablo Carro es el nombre de:

 Pablo Carro (1965-) docente, sindicalista y político argentino.
 Pablo Carro (1999-) actor, bailarín y modelo español.